El término chelín (en inglés, shilling) puede referirse:

Monedas 
 al chelín inglés, la moneda usada en el Reino Unido hasta 1971, equivalente a la vigésima parte de una libra esterlina.
 al chelín austriaco, sustituido por el euro.
 al chelín de África Oriental, antigua moneda de las colonias británicas en el este de África.
 al chelín keniano.
 chelín neozelandés, antigua fracción de la igualmente antigua libra neozelandesa.
 al chelín somalí.
 al chelín somalilandés.
 al chelín tanzano.
 al chelín ugandés.

Lugares 
 a la isla Chelín, del archipiélago de Chiloé, Chile.
a la antigua comuna de Chelín, en el sur de Chile.

Enlaces externos 

Monedas